

Cinéma 
 Une reprise, ou un remake, est un film adaptant un film précédemment réalisé.

 Reprise, est un film de Hervé Le Roux, sous titré Un voyage au cœur de la classe ouvrière, sorti en 1996 et basé sur un reportage réalisé en 1968 à la suite d'une grève aux usines Wonder.
 Reprise (Nouvelle donne), est un film norvégien réalisé par Joachim Trier, sorti en Norvège en 2006.

Musique 
 Reprise, en musique, un morceau qui a déjà été interprété par quelqu'un, et qu'un autre interprète rejoue, de façon similaire ou différente.
 Reprise, en musique, un label musical chez Warner Records.
 Barre de reprise, en solfège, barres de mesure spéciales encadrant un fragment devant être exécuté deux fois.

Bande dessinée 
 Reprise, en bande dessinée, désigne une collection d'albums qui font partie d'une série sans avoir été conçus par les auteurs originaux de ladite série.

Sport 
 Reprise, en équitation, un programme de dressage.
 Reprise de volée, en tennis.
 Reprise, en boxe, un round.

Économie 
 Reprise d'un bien (véhicule ou autre), en commerce, le rachat d'un ancien bien par le vendeur d'un nouveau bien.
 Reprise économique, le retour à la croissance.
 Reprise d'entreprise, l'achat de la majorité du capital d'une entreprise existante.

Divers 
 Reprise et récompense : droit de la communauté réduite aux acquêts en France.
 Reprise, dans le domaine de l'automobile, la rapidité d'accélération d'un moteur pour un rapport de boîte donné.
 Reprise individuelle, l'action directe dans le vocabulaire de l'anarchisme.
 Reprise ou anaphore, en rhétorique, une figure de style consistant en une répétition sans séparation.
 Reprise, dans le domaine de la gestion de la qualité, action de rendre conforme aux exigences un produit comportant une non-conformité.
 reprise en couture, réparer un tissu usé, déchiré, mité… avant ou après l'apparition d'un trou.

Homonymie de titre